Vlachiolus is een geslacht van hooiwagens uit de familie Samoidae.
De wetenschappelijke naam Vlachiolus is voor het eerst geldig gepubliceerd door V. Silhavý in 1979.

Soorten
Vlachiolus is monotypisch en omvat slechts de volgende soort:
 Vlachiolus vojtechi

Samoidae